Anamnese (von griechisch ανάμνησις anámnêsis „Erinnerung“) steht für:

 Anamnese, Erfragung von medizinisch relevanten Informationen
 Anamnese (Liturgie), feierliches Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi

Siehe auch:

 Anamnesis, das philosophische Konzept der Wiedererinnerung der Seele an vor der Geburt geschaute Wahrheiten